Die 2001/02 Thailand Premier League bestand aus 12 Mannschaften. Die drei letzten stiegen in die 2. Liga ab.

BEC Tero Sasana konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und Osotspa gelang mit der Vizemeisterschaft die bis dahin beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

2001/02 nannte sich die Liga erstmals GSM Thai League.

Vereine der Saison

Abschlusstabelle der Saison 2001/02

Saison Notizen 

Der Bangkok Metropolitan Administration FC zog sich aus dem Spielbetrieb mangels finanzieller Mittel zurück. Rattana Bundit nahm den freien Platz ein. Dies war bereits der zweite Fall innerhalb von zwei Jahren, nachdem bereits zu Ende der Saison 2000 der FC Thai Farmers Bank sich aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hatte.

Queens Cup 

FC Osotspa M-150 gewann zum ersten Mal den Queen’s Cup.

Kontinentale Wettbewerbe 

BEC Tero Sasana schaffte es bis ins Achtelfinale der Asian Club Championship, scheiterte aber erneut an den Kashima Antlers aus Japan.

Die Royal Thai Air Force schaffte es bis in die 2. Runde des Asian Cup Winner's Cup, wo sie sich dem Home United aus Singapur aber geschlagen geben mussten. Zwar gewann man das Hinspiel zu Hause, verlor aber im Rückspiel mit 5:0.

Auszeichnungen des Jahres 2001/02

Trainer des Jahres 
  Attaphol Buspakom – BEC Tero Sasana

Spieler des Jahres 
  Apichart Thaweechalermdit – FC Bangkok Bank

Torschützenkönig 
  Worrawoot Srimaka – BEC Tero Sasana
  Pitipong Kuldilok – FC Port Authority of Thailand

Weblinks 
 Official Website
 Thailand 2001/02 RSSSF

2001
Fußballsaison 2001/02